Weaverville (Califórnia)
Weaverville (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos